В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 2000 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В России

Москва

Маршруты 
 Открыт автобусный маршрут № 152: 2-й Боткинский проезд — Шелепихинский мост.
 Открыт автобусный маршрут № 165: Метро Ясенево — Комплекс "В" Южного Бутова.
 Открыт автобусный маршрут № 288: Платформа Бутово — Комплекс "В" Южного Бутова.
 Открыт автобусный маршрут № 293: Платформа Бутово — Остафьевская улица.
 29 декабря открыт автобусный маршрут № 568: Метро Тушинская — Микрорайон Южный (ныне — в МТА). 27 сентября открыт автобусный маршрут № 901: Улица Лобанова — Метро Автозаводская. 27 сентября открыт автобусный маршрут № 902: Улица Лобанова — Метро Коломенская. 25 октября открыт автобусный маршрут № 903: Улица Лобанова — Метро Кожуховская. 27 декабря открыт автобусный маршрут № 904: Метро Кожуховская — Автозаводский мост. 
 Автобусные маршруты № 44 и 142 укорочены до Даниловской площади.
 Трамвайный маршрут № 23 укорочен до Ваганьково; линия от Ваганьково до Шмитовского проезда демонтирована.
 Закрыт автобусный маршрут № 102: Метро Планерная — Платформа Тушино. 1 сентября отменён автобусный маршрут № 273.
 Автобусный маршрут № 504 перенумерован в 804. Открыт троллейбусный маршрут № 88: Автозаводский мост — Аннино.

Новости

Новости МГТ 
 1 апреля — автобусный маршрут № 119 переведён из ФАТПа в 9-й АП, а № 653 — из 5-го АП в ФАТП.
 Конец ноября-начало декабря — Автобусный маршрут № 567(867) переведён из 5-го АП в ФАТП.
 В пассажирскую эксплуатацию поступили автобусы ЛиАЗ-5256.25А с АКПП Voith.

Московская область

Видное 
 9 сентября — открыто троллейбусное движение в городе Видное.

В странах СНГ

Грузия 
 Закрыт троллейбус в Самтредиа.

В мире 
 США — открыта трамвайная сеть в штате Нью-Джерси.
 Китай — прекращено троллейбусное движение в городах Гирин и Илинь.
 Бразилия — 20 ноября прекращено троллейбусное движение в городе Араракара.
 Швеция — январь Построен первый и второй участок у трамвайного маршрута Tvärbanan в Стокгольме.

Транспорт в 2000 году
Годы в истории общественного транспорта